Бланка II од Наваре (Олите, 9. јун 1424- Ортез, 2. децембар 1464) је била титуларна краљица Наваре. Била је кћерка Хуана II од Арагона и Бланке I од Наваре.

Породично стабло 

Рођени 1424.
Умрли 1464.
Династија Трастамара